Вахта́нг () — грузинське ім'я, походить від перського «вовче тіло».

Відомі носії

Царі Грузії 
 Вахтанг I
 Вахтанг II
 Вахтанг III
 Вахтанг IV
 Вахтанг V
 Вахтанг VI

Чоловічі імена
Грузинські імена